Холмечи — посёлок в Суземском районе Брянской области, административный центр Холмечского сельского поселения.

Расположен в 25 км к северу от пгт Суземка. Большинство жителей посёлка работает в ООО «СуземкаГИПлес» и на расположенной в посёлке одноимённой железнодорожной станции Холмечи.

В посёлке имеется отделение связи, сельская библиотека.

Населённые пункты Суземского района